Sorin ou Sorín peut faire référence à :

Patronyme
 Arthur Sorin (né en 1985), footballeur français.
 Carlos Sorín (né en 1944), réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et producteur argentin.
 Constant Sorin (1901-1970), militaire et gouverneur français.
 Édouard Sorin (1814-1893), religieux et éducateur français.
 Juan Pablo Sorín (né en 1976), aussi surnommé Juanpi, footballeur argentin.
 Laurent Sorin (né en 1967), joueur puis entraineur français de handball.
 Michel Sorin (né en 1961), joueur et entraîneur de football.
 Olivier Sorin (né en 1981), footballeur français évoluant au poste de gardien de but.
 Pierrick Sorin (né en 1960), artiste plasticien et vidéaste français.
 Raphaël Sorin (1942-2021), éditeur français.
 Tatiana Sorina (née en 1994), fondeuse russe.

Prénom
 Sorin Cerin (né en 1963), philosophe roumain.
 Sorin Socol (né en 1977), joueur roumain de rugby à XV.
Pour les porteurs de ce prénom, voir :

Voir aussi 
 Sōrin, arbre au sommet d'une pagode
 Saurin

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom roumain